Orfei (italienisch für „Orpheus“) ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Orfei (1800–1871), italienischer Kardinal
 Giovanni Orfei (* 1976), italienischer Fußballspieler
 Liana Orfei (* 1937), italienische Schauspielerin
 Moira Orfei (1931–2015), italienische Zirkusdirektorin und Schauspielerin
 Nando Orfei (1934–2014), italienischer Zirkuskünstler und Schauspieler
 Orlando Orfei (1920–2015), italienischer Zirkusgründer, Künstler und Schauspieler

Siehe auch:
 Orfei-Klasse, Zerstörerklasse der Baltischen Flotte der Kaiserlich Russischen Marine